ICI kan syfta på:

 ICI – ett tidigare  brittiskt kemiföretag, se Imperial Chemical Industries
ICI –  Iraks regeringsinitiativ för utrikespolitik från 2006, se International Compact with Iraq